Giulio Clemente Scotti (1602-1669), un jésuite italien.
 Bernardino Scotti (1656-1726), un cardinal italien.
 Giovanni Filippo Gallarati Scotti (1747-1819), un cardinal italien.
 Antonio Scotti (1866-1936), un baryton italien.
 Piero Scotti (1909-1976), un pilote automobile italien.
 Roger Scotti (1925-2001), un footballeur français.
 Luigi Scotti (né en 1932), un magistrat et homme politique italien
 Vincenzo Scotti (né en 1933), un homme politique italien.
 Tino Scotti  (1905-1984), acteur  italien.
 Tony Scotti (né en 1939), un acteur et producteur américain
 James V. Scotti (né en 1960), un astronome américain.
 Andrés Scotti (né en 1975), un footballeur uruguayen.
 Sebastiano Scotti (né en 1976), un coureur cycliste italien. 
 Gerry Scotti '(Virginio Scotti) (né en  1956), animateur, présentateur, acteur italien

Autres usages 
 Cambarus scotti, une espèce d'écrevisses, appartenant à la famille des Cambaridae.
 Riso Scotti est le nom que prit en 1998 l'ancienne équipe cycliste italienne Gewiss.